Zetta bezeichnet:
 Zetta, siehe Vorsätze für Maßeinheiten#SI-Präfixe
 Zetta (Nossen), Ortsteil der Stadt Nossen im Landkreis Meißen, Sachsen
 Zetta (IoT framework), Framework für das Internet der Dinge

Siehe auch:
 Zeta (Begriffsklärung)
 Zedda
 Setta